Warfield ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Breckinridge Warfield (B. B. Warfield; 1851–1921), von 1887 bis 1921 Rektor des Princeton Theological Seminary
 David Warfield (1866–1951), amerikanischer Schauspieler
 Edwin Warfield (1848–1920), US-amerikanischer Politiker
 Henry Ridgely Warfield (1774–1839), US-amerikanischer Politiker
 John N. Warfield (* 1925), Direktor des Institute for Advanced Study in the Integrative Sciences (IASIS) an der George Mason University
 Marsha Warfield (* 1954), US-amerikanische Schauspielerin und Komikerin
 Paul Warfield (* 1942), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Peter Warfield (* 1951), englischer Rugby-Union-Spieler
 Tim Warfield (* 1965), US-amerikanischer Jazzmusiker
 William Warfield (1920–2002), US-amerikanischer Sänger

Warfield bezeichnet zudem:
 The Warfield (auch The Warfield Theatre) ein seit 1920 existierendes Musiktheater in San Francisco
 Warfield Motor Car Company, britischer Hersteller von Automobilen

Orte im Vereinigten Königreich:
 Warfield (Berkshire), ein Dorf in England

in Kanada:
 Warfield (British Columbia), ein Dorf in Kanada

in den Vereinigten Staaten:
 Warfield (Georgia)
 Warfield (Kentucky)
 Warfield (Texas)
 Warfield (Virginia)
 Warfield (West Virginia)